polipropilen
Partido Popular